FCB-matrix, een marketingmodel
FC Barcelona, de voetbalclub en omnisportvereniging uit Barcelona, Spanje
FC Barcelona Bàsquet, de basketbaltak van FC Barcelona
FC Bayern München, een voetbalclub uit München, Duitsland
FC Basel, een voetbalclub uit Bazel, Zwitserland
Club Brugge, een voetbalclub uit Brugge, België, vroeger Football Club Brugeois genaamd